Герцогенбуш () — термин немецкого происхождения.

 Герцогенбуш — немецкое название нидерландского города Хертогенбоса, столицы Северного Брабанта; тогда как французское название — Буа-лё-Дюк (Bois le Duc).
 Герцогенбуш (концентрационный лагерь) (1943—1944)

Примечания